Генри Уильям Карр (; 27 ноября 1942, Монтгомери, Алабама, США — 29 мая 2015, Гриффин, Джорджия, США) — американский легкоатлет, двукратный чемпион летних Олимпийских игр в Токио (1964).

Спортивная карьера 
Являлся одним из сильнейших бегунов мира 1960-х гг. Уже в средней школе раскрылись его необычайные спринтерские способности, а во время обучения в Университете штата Аризона он стал настоящей звездой североамериканской лёгкой атлетики. Трижды становился чемпионом Соединённых Штатов, был рекордсменом мира на дистанциях 200 м, 220 ярдов и 4 х 440 ярдов.

В 1963 г. победил на первенстве NCAA в забеге на 220 ярдов и стал чемпионом AAU. В том же году установил высшее мировое достижение на 200-метровке (20,4 сек.) и на 220 ярдов (20,3 сек.). В следующем году обновил рекорд мира на дистанции 220 ярдов (20,2 сек.). В 1963 и 1964 гг. возглавлял мировой легкоатлетический рейтинг на дистанции 200 м.

На летних Олимпийских играх в Токио (1964) победил в забеге на 200 м, установив новый олимпийский рекорд (20,3 сек.). В составе сборной США выиграл эстафету 4×400 с новым мировым рекордом (3: 00,7). Примечательно, что на предолимпийском отборе в Лос-Анджелесе он занял только четвёртое место и в команду его включили благодаря успешным выступлениям на других стартах.

В сезонах (1963/64) не сумел победить только в двух забегах на дистанциях 200м / 220 ярдов, в которых стартовал.

После завершения легкоатлетической карьеры перешёл в американский футбол, выступал на позиции защитника за клуб НФЛ Нью-Йорк Джайентс (1965—1968), приняв участие в 37 играх. Позже стал приверженцем Свидетелей Иеговы, служил проповедником. Кроме того, открыл собственный ресторан.

В 1975 г. был включён в Зал легкоатлетической славы штата Аризона (Arizona State Sun Devils Athletics Hall of Fame), в 1997 г. — в Зал легкоатлетической славы США (USA Track and Field Hall of Fame).

Примечания

Ссылки 
 Henry Carr at www.sport-reference.com. 
 Obituary on Henry Carr at www.conner-westburyfuneralhome.com. 

Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1964 года
Бегуны на короткие дистанции США
Почётные доктора Университета Британской Колумбии